In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Hamm aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DSP: Deutsche Seniorenpartei, die Generationenverbindende
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 1979: WG Grüne
 1984: GAL
 1989: Grüne
 ab 1994: Bündnis 90/Die Grünen
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 Rechte: Die Rechte
 REP: Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 BGH: Bürgergemeinschaft Hamm
 FWG: Freie Wählergemeinschaft
 GAL: Grün-Alternative Liste → Grüne
 Pro H: Pro Herringen
 Pro Hamm: Pro Hamm
 WG Grüne: Wählergemeinschaft Die Grünen → Grüne

Stadtratswahlen 

Fußnoten

1 1969: zusätzlich: NPD: 2,3 %
2 2014: zusätzlich: Pro Hamm: 2,8 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk Hamm-Mitte 

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Pro Hamm: 3,3 %, Rechte: 2,3 %, Piraten: 2,2 %

Stadtbezirk Hamm-Uentrop 

Fußnote

1 zusätzlich: DSP: 2,0 %

Stadtbezirk Hamm-Rhynern 

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Pro Hamm: 2,7 %

Stadtbezirk Hamm-Pelkum 

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Pro Hamm: 2,9 %, Rechte: 2,6 %

Stadtbezirk Hamm-Herringen 

Fußnoten

1 2009: zusätzlich: Pro H: 4,4 %
2 2014: zusätzlich: Rechte: 3,2 %

Stadtbezirk Hamm-Bockum-Hövel 

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Pro Hamm: 3,4 %

Stadtbezirk Hamm-Heessen 

Fußnote

1 1989: zusätzlich: REP: 6,4 %

Gesamtergebnisse 

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 

 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Hamm
Politik (Hamm)
Kommunalwahlen